Симбіоз (біологія) — взаємодія і співіснування різних біологічних видів.
 Симбіоз (етнологія) — форма взаємокорисного співіснування етнічних систем одного регіону, за якого симбіонти зберігають свою своєрідність.
 Симбионт — відеогра, розроблена компанією Targem Games.